Ле́дурга (; ) или Леттегоре (Lettegore) — земля гауйских ливов, которая простиралась между Метсеполе, Идумеей и Турайдой (современный Кримулдский край). Земля Ледурга впервые упоминается в Хронике Ливонии в 1211 году.

По версии Августа Биленштейна, слово Lēdurga образовалось от ливских слов lēd («лист», ср. ) и urga — «небольшой ручей».

Примечания

Ссылки 
 XIV (tulkojums latviešu valodā) (133.-153.lpp.)

Ливская народность
Исторические области Латвии